|}

Die Bahnstrecke Tulle–Meymac ist eine eingleisige, nicht-elektrifizierte Eisenbahnstrecke in Frankreich. Die ca. 54 km lange Strecke verläuft grob in Südwest-Nordost-Richtung. Sie stellt von Bordeaux über Périgueux und Brive-la-Gaillarde kommend eine Verlängerung der Bahnstrecke Coutras–Tulle dar und verbindet zur Bahnstrecke Le Palais–Eygurande-Merlines in Richtung Clermont-Ferrand.

Geschichte 
Die Konzession zum Bau und Betrieb der Strecke ging am 3. August 1872 an eine Bietergemeinschaft verschiedener Privatpersonen. Die Laufzeit betrug 99 Jahre. Bereits am 16. April 1877 fiel die Strecke zurück an den Staat, noch bevor sie am 19. September 1880 in Betrieb genommen werden konnte. Am 5. Juni 1881 wurde sie offiziell eröffnet.

Wenig später, am 28. Juni 1883 ging sie in den Bestand der Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (P.O.) über, die bereits zahlreiche benachbarte Strecken betrieb.

Streckenbeschreibung 
Kaum wenige Hundert Meter lange Abschnitte verlaufen waagerecht. Meist sind Steigungen oder Gefälle zu bewältigen, oft von bis zu 25 ‰. Auch die Kurven sind in der hügeligen Landschaft häufig und bis zu 250 m eng. Daher ist die Höchstgeschwindigkeit auf maximal 75 km/h beschränkt.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Nouvelle-Aquitaine